Vloed
 Hoog water (stripalbum)